Maria Górska (ur. 1929) – polska biolog związana z Ogrodem Botanicznym w Poznaniu.
 Maria Górska (1893–1972) – polska poetka, publicystka i tłumaczka